Il doppio del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Balázs Taróczy 6-1, 3-6, 9-7.

Teste di serie

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (finale)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (campioni)

 Anders Järryd /  Stefan Simonsson (semifinali)
 Zoltán Kuhárszky /  Cássio Motta (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Tennis Grand Prix 1982